Alisadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Kimia Alisadeh (* 1998), iranische Taekwondo-Sportlerin
 Mahjar Alisadeh (* 1981), iranischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Alizadeh